

Chimica 
 Cbz – abbreviazione per indicare il gruppo carbobenzilossi, sfruttato in sintesi organica per la formazione di gruppi protettivi carbammato per le ammine.

Codici 
 CBZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Cabin Creek (Stati Uniti)

Informatica 
 .cbz – Comic book archive in formato ZIP

Mineralogia 
 Cbz – abbreviazione di cabasite

Note